O Leão da Montanha: Dos Campos da Morte aos Campos do Jordão é um livro autobiógrafo do escritor judeu polonês, naturalizado brasileiro, Arie Yaari.

Arie ficou cinco anos preso em campos de trabalho forçado e de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. No livro, ele relata sua experiência desde a prisão nos campos nazistas até à sua fuga para o Brasil.

Ver também 
 Arie Yaari
 Holocausto

Ligações externas 
 

Livros sobre o Holocausto
Livros do Brasil